Гиресун:

 Гиресун — причерноморский город в Турции.
 Гиресун — ил на северо-востоке Турции.